Sissy steht für:
 Sissy (Vorname), weiblicher Vorname
 Sissy (Aisne), französische Gemeinde im Département Aisne
 Sissy (Film- und Literaturmagazin), ein deutsches Filmmagazin zum nicht-heterosexuellen Kino
 Sissy (Operette), Singspiel (UA 1932) von Fritz Kreisler
 Sissy (auch Sissy boy, sissy-boy), ein Mann, der eine kindlich-mädchenhafte Rolle übernimmt, siehe Straight-Queer Masculinities
 Lohner Sissy, ein Motorroller von Lohner, siehe Lohner-Werke #Lohner Sissy
 Sissy (2022), australischer Horrorthriller

Siehe auch:
 Sissy-Boy
 Sissi